Dark Horse puede referirse a:
 Dark Horse Comics, una editorial de cómics estadounidense.
 Dark Horse Records, un sello discográfico creado por George Harrison.
 Dark Horse, un álbum de George Harrison.
 «Dark Horse», una canción de George Harrison.
 Dark Horse, un álbum del Nickelback, del 2008.
 «Dark Horse», una canción de Katy Perry, con la colaboración del rapero Juicy J, de su álbum Prism.
 Dark Horse, cortometraje de 2009.